Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2003 war die 14. Auflage der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 12. bis 20. Juli 2003 in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt.

Weltmeister wurde der Deutsche Thorsten Hohmann durch einen 17:10-Sieg im Finale gegen den Kanadier Alex Pagulayan. Titelverteidiger Earl Strickland schied im Halbfinale gegen Hohmann aus.

Modus 
Die 128 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen aufgeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System gespielt wurde.

Vorrunde 
Die folgenden 64 Spieler schieden in der Gruppenphase aus:

Finalrunde

Weblinks 
 Empire Poker WPA World Pool Championship 2003 auf azbilliards.com

Quellen 

2003
Poolbillardveranstaltung 2003
Billardturnier in Cardiff